Рома́н Яси́нский () — польские имя и фамилия: 
 Ясинский, Роман 1853—1896) — польский врач и публицист, автор трудов по медицине, основатель частного ортопедического института.
 Ясинский, Роман (1907—1991) — артист балета и педагог, премьер «Русского балета Монте-Карло», основатель труппы «Балет Талсы» (1956).